Lumen – grupa muzyczna
 Lumen – jednostka miary
 Lumen – planetoida
 Lumen gentium – konstytucja